— манга Кирихары Идзуми и одноимённое аниме. Транслировалось в Японии телеканалом AT-X c 28 марта по 13 июня 2007 года.

Сюжет 
Муги Асаи, ученица старшей школы, с детства страдает патологической робостью: боится лишний раз привлечь к себе внимание, боится чужих взглядов. Иногда от сильного волнения у неë пропадает голос.

«Общество изучения сценического искусства» (театральный кружок) остро нуждается в новобранцах. Муги-тян неожиданно привлекла внимание его членов. После долгих уговоров Асаи соглашается принять участие в школьном спектакле.

Список серий 
 Это невозможно!
 Ошибка… Одна?
 Дебют
 Я делаю все возможное…?!
 Победа!
 Изменюсь ли я?
 Даже если они друзья…
 Ты не одинок
 Я никогда не забуду этот день!
 Вместе, навсегда
 Я обожаю твою улыбку!
 Огромное спасибо тебе!

Ссылки 
 Официальный сайт аниме
В базах данных

 Манга «Hitohira»  на сайте Mangaupdates
 Манга «Hitohira»  на сайте Manganews

 Аниме «Hitohira»  на сайте Myanimelist
 Аниме «Hitohira»  на сайте Syoboi
 Аниме «Hitohira»  на сайте Allcinema